Chinatown poate fi:

 Chinatown, nume generic pentru cartiere chinezești
 Chinatown, Manhattan, cartier chinezesc în Manhattan, New York
 Chinatown (film), film american
 Chinatown, Afumați, complex comercial de lângă București, România
 China Town România